

Geografia 
 Nixdorf – nome tedesco della località di Mikulášovice, in Repubblica Ceca 
 Nixdorf – quartiere di Wöhrden

Persone 
 Doreen Nixdorf (* 1972) – attrice tedesca
 Heinz Nixdorf (1925-1986) – imprenditore tedesco, fondatore della Nixdorf Computer AG
 Kurt Nixdorf (1903-1937) – economista tedesco
 Reinhold Nixdorf (1890-1934) – militare tedesco

Altro 
 Nixdorf Computer – azienda di informatica tedesca
 Siemens Nixdorf – azienda di informatica tedesca
 Diebold Nixdorf AG – fino al 2016 Wincor Nixdorf
 Diebold Nixdorf Inc – azienda di informatica americana